Vjenceslav ili Vaclav II. može biti:

 Vjenceslav II., češki kralj
 Vjenceslav II., češki vojvoda
 Vjenceslav II., lehnički vojvoda, vojvoda Lehničke kneževine
 Vjenceslav II., tešinski vojvoda, tešinski vojvoda